Amerikai Egyesült Államok
Montevallo (Alabama)
Montevallo (Missouri)